Flügel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Flügel, flera personer
 Gustav Flügel (kompositör) (1822–1900), tysk tonsättare
 Gustav Flügel (orientalist) (1802–1870), tysk orientalist
 Johann Gottfried Flügel (1788–1855), tysk-engelsk lexikograf
 Otto Flügel  (1842–1914), tysk teolog och filosof

Tyska efternamn